Vorskla Poltava (Oekraïens: ФК «Ворскла» Полтава) is een Oekraïense voetbalclub uit Poltava.

De club werd in 1955 opgericht als Kolchoznyk, in 1984 werd de huidige naam aangenomen. De Vorskla is een rivier waaraan de stad gelegen is.

In 1996 promoveerde de club voor het eerst naar de hoogste klasse en eindigde meteen 3de. Het volgende seizoen werd de 5de plaats behaald. Na een minder seizoen in 1999 was de club weer helemaal terug in 2000 met een 4de plaats.

De club ontsnapte in 2001 maar nipt aan de degradatie en presteerde ook de volgende seizoenen middelmatig. Op 1 juli 2003 veranderde de clubnaam in Vorskla-Naftohaz Poltava. Na 2 seizoenen vechten tegen degradatie eindigde de club in 2006 op een veilige 10e plaats. Intussen heette de club ook weer gewoon Vorskla Poltava. In 2009 won de club de Oekraïense voetbalbeker.

Erelijst 
'''Oekraïense voetbalbeker
 2009

In Europa 

Vorskla Poltava speelt sinds 1997 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europa League (5x)
2009/10, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (2x)
1997/98, 2000/01
Intertoto Cup (1x)
1998

Bekende (ex-)spelers 

  Roman Bezoes (2009-2013)
  Bradley de Nooijer (2021-heden)

Externe links 
 Officiële website